Jawa 250 může být:

 Jawa 250 Special – motocykl vyráběný v letech 1934–1940
 Jawa 250 horský typ – jeho varianta
 Jawa 250 Duplex-Blok – motocykl vyráběný v letech 1939 a 1946
 Jawa 250 Pérák – motocykl vyráběný v letech 1946 a 1954
 Jawa 250/353 Kývačka – motocykl vyráběný v letech 1954–1962
 Jawa 250/559 Panelka – motocykl vyráběný v letech 1962–1974
 Jawa 250/559 Automatic – motocykl vyráběný od roku 1963–1974
 Jawa 250/590 Californian – motocykl vyráběný v letech 1963–1971
 Jawa 250/592 Panelka – motocykl vyráběný v letech 1969–1974
 Jawa 250/623 Bizon – motocykl vyráběný v letech 1970–1972
 Jawa 250/623 UŘ – motocykl vyráběný v letech 1970–1972
 Jawa 250/593 Vodník – motocykl vyráběný v letech 1994–2000
 Jawa 250/597 Travel – motocykl vyráběný v letech 2007–2013